Tsagaannuur (), signifie littéralement en mongol : lac blanc.

Toponymes 
 Tsagaannuur est un sum et une ville de l'aïmag de Selenge, en Mongolie (extérieure)
 Tsagaannuur est un sum de l'aïmag de Bayan-Ölgii, en Mongolie (extérieure)
 Tsagaannuur est un sum de l'aïmag de Khövsgöl, en Mongolie (extérieure)

Lacs 
 lac Chagan, dans la ville-préfecture de Songyuan, province de Jilin, en République populaire de Chine.
 Lac Chagan (ou lac Balapan), lac artificiel du Kazakhstan, crée à l'aide d'une bombe nucléaire
 Lac Böön Tsagaan, situé dans l'aïmag de Bayankhongor, en Mongolie